44-й чемпионат СССР по русским шашкам среди мужчин прошёл в Москве в 1984 году, участвовали 24 шашиста.

Турнир проводился в два этапа с участием сильнейших спортсменов союзных республик, Москвы и Ленинграда. Первый этап проводился по швейцарской системе в 7 туров. По его результатам спортсмены были разбиты на три группы по 8 шашистов, разыграли места с 1 по 8, с 9 по 16 и с 17 по 24. Второй этап проводился по круговой системе, при этом, результаты первого этапа учитывались. В сильнейшей группе оказалось 4 гроссмейстера и 4 мастера спорта, они и разыграли титул чемпиона.

Чемпионом страны стал Александр Шварцман, на втором месте Михаил Рахунов, бронзовым призёром стал Николай Абациев.

На чемпионате впервые была проведена жеребьёвка первых двух ходов в обеих партиях микроматча.

Итоговое положение 

 гр — гроссмейстер
 мс — мастер спорта

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1985 №3

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Соревнования по русским шашкам в Москве
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Чемпионаты СССР в 1984 году
1984 год в Москве
1984 год в шашках